Southeastern Drilling Company

 Sedco 135 (schip, 1965)
 Sedco 135C (schip, 1966)
 Sedco 445 (schip, 1971)
 Sedco 600 (schip, 1983)
 Sedco 700 (schip, 1974)
 Sedco Express (schip, 2000)